Der Rajon Bohorodtschany (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Bohorodtschany.

Geographie 
Der Rajon grenzte im Norden an den Rajon Kalusch, im Nordosten an den Rajon Tysmenyzja, im Südosten an den Rajon Nadwirna, im Südwesten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Tjatschiw (zur Oblast Transkarpatien gehörend), im Westen an den Rajon Roschnjatiw und im Nordwesten an den Rajon Dolyna.
Das ehemalige Rajonsgebiet liegt am Fuße der Waldkarpaten und wird von der Bystryzja Solotwynska (Бистриця Солотвинська) und dessen Zuflüssen durchflossen, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 330 und 1800 Höhenmetern.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 11. März 1959 wurde dem Rajon das Gebiet des aufgelösten Rajons Solotwyn angeschlossen, am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon um die Gebiete von Rajon Lyssez, Rajon Nadwirna, Rajon Tysmenyzja und Rajon Jaremtsche erweitert, am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder verkleinert und besteht seither in den heutigen Dimensionen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Iwano-Frankiwsk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Siedlungsratsgemeinden, 24 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 38 Dörfer
 1 Siedlung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Bohorodtschany
Rajon Iwano-Frankiwsk
Aufgelöst 2020